Marc Cinci, prefecte de Pisa el 194 aC 
 Cinci, governador romà de Síria